De Roemeense kampioenschappen schaatsen allround is een schaatstoernooi dat tot nu toe onregelmatig is gereden.

Mannen

Vrouwen 

 

Nationaal kampioenschap schaatsen
Schaatsen in Roemenië
Sportevenement in Roemenië